Herøy puede hacer referencia a:
 Herøy, municipio de la provincia de Møre og Romsdal, Noruega.
 Herøy, municipio de la provincia de Nordland, Noruega.